Заїковський Гаврило Сидорович (1-ї; 1772—1780 — ?) — городовий отаман, Пирятинська 1-ша сотня.
 Сергій Заїковський — український історик, перекладач та публіцист.